Вайдмансфельд () — коммуна () в Австрии, в федеральной земле Нижняя Австрия.

Входит в состав округа Винер-Нойштадт. Население составляет 1784 человека (на 31 декабря 2005 года). Занимает площадь 21,38 км². Официальный код — 3 23 31.

Политическая ситуация 
Бургомистр коммуны — Курт Кикель (СДПА) по результатам выборов 2005 года.

Совет представителей коммуны () состоит из 19 мест.

 СДПА занимает 11 мест.
 местный список: 6 мест.
 АНП занимает 2 места.

Ссылки 
 Официальная страница

Города Нижней Австрии